Кодекс () — 1) Сукупність законів у якій-небудь галузі права.

2) Сукупність правил поведінки, звичок, переконань і таке інше.
 Кодекс честі. 

3) Старовинний рукопис в оправі.
 Синайський кодекс

Джерела